Räuker ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Räuker (* 1953), deutscher Synchronsprecher
 Friedrich Wilhelm Räuker (1928–2015), deutscher Journalist und Rundfunkintendant